Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 1995 je peto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 10. in 12. marcem 1995 v dvorani Palau Sant Jordi v Barceloni, Španija. Udeležilo se ga je 594 atletov iz 131-ih držav, ki so tekmovali v 27-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na IAAF

1995
1995 v športu
Športne prireditve v Španiji
Šport v Barceloni